Friberg är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Friberg 7 146
 Frieberg 97
 Fribergh 12
Tillsammans blir detta 7 255 personer.

Personer med efternamnet Friberg eller med varianter av detta namn

A
 Adam Friberg (född 1991), e-sportare
 Alexandra Friberg (född 1994), vinnare av skönhetstävling
 Algot Friberg, flera personer
 Algot Friberg (friidrottare) (1925–1991), diskuskastare
 Algot Friberg (ingenjör) (1850–1935), ingenjör och kulturvårdare
 Anders Friberg (född 1975), fotbollsspelare och tränare
 Arnold Friberg (1913–2010), amerikansk målare och illustratör
 Axel Friberg (1905–1947), lärdomshistoriker och bibliotekarie

B
 Berndt Friberg, flera presoner
 Berndt Friberg (keramiker) (1899–1981)
 Berndt Friberg (TV-man) (1929–2004)
 Björn Friberg (född 1948), fotbollsspelare
 Bobbie Friberg da Cruz (född 1982), fotbollsspelare

C
 Calle Friberg (född 1981), mountainbikecyklist
 Carin Swensson-Friberg (1905–1990), skådespelare och sångare
 Charles Friberg (1868–1953), målare och skulptör

D
 Daniel Friberg (född 1986), skridskoåkare
 Daniel Friberg (förläggare) (född 1978), nyfascistisk aktivist

E
 Emelie Friberg (född 1983), illustratör
 Emma Friberg (född 1992), handbollsmålvakt
 Erik Friberg (född 1986), fotbollsspelare
 Erik Friberg (konstnär) (1919–1998). konstnär, tecknare och grafiker

F
 Frans Friberg (1892–1921), finländsk militär
 Frans Frieberg (1822–1913), kompositör, dirigent och sångtextförfattare
 Fritte Friberg (född 1951), skådespelare och underhållare

G
 Gunnar Friberg, flera personer
 Gunnar Friberg (militär) (1901–1977)
 Gunnar Friberg (journalist) (1933–1986), motorjournalist och kåsör
 Gunnar Frieberg (1927–2018), konstnär, tecknare, filmanimatör och konstpedagog 
 Gunnel Frieberg (1919–2010), skulptör och tecknare
 Gustaf Friberg  (1889–1963),  fabrikör och politiker, folkpartist
 Gösta Friberg (1936–2018), författare, poet och översättare
 Göte Friberg (1908–1992), polisintendent med aktivt stöd till danska motståndsrörelsen under andra välrldskriget

H
 Hanna Friberg (1863–1941), kultur- och personhistorisk forskare
 Helene Friberg (aktiv1990–1991)m sjukampare och spjutkastare

J
 Johan Friberg da Cruz (född 1986), fotbollsspelare
 Johan Otto Friberg (1806–1856), historieskrivare 
 Johanna Friberg (född 1968), skådespelare
 Jöran Friberg (född 1934), matematiker och matematikhistoriker

K
 Klas Friberg, (född 1960), polistjänsteman

L
 Larz Friberg (1918–2002), tecknare och skulptör
 Leif Friberg (född 1956), fotbollsspelare
 Louise Edlind Friberg (född 1946), skådespelare och politiker, folkpartist
 Louise Friberg (född 1980), ggolfspelare

M
 Maikki Friberg (1861–1927), finländsk journalist, kvinnoskakskvinna och filosofie doktor
 Margit Friberg (1904–1997), författare
 Maria Friberg (född 1966), fotograf och videokonstnär
 Marie Friberg (1852–1934), sångerska
 Mattias Friberg (född 1978), musiker
 Max Friberg (född 1992), ishockeyspelare
 Mette Friberg (född 1954), journalist och TV-producent

N
 Nils G:son Friberg (1893–1955), arkitekt

P
 Per Friberg (1920–2014), arkitekt och landskapsarkitekt

R
 Ralf Friberg (född 1936), politiker, diplomat och journalist
 Richard Friberg (född 1967), professor i nationalekonomi
 Roj Friberg (1934–2016), målare, grafiker och scenograf
 Rolf Friberg (1937–2019), simmare och entreprenör
 Rutger Friberg (1945–2020), modelljärnvägsskribent
 Ryno Frieberg (1920–2018), konstnär

S
 Sten Friberg (1902–1977), ortoped
 Stig E. Friberg (född 1930), kemist
 Stig-Olof Friberg (född 1969), politiker, socialdemokrat
 Sven Friberg (1895–1964), fotbollsspelare

T
 Torsten Frieberg (1884–1954), ögonläkare

U
 Ulf Friberg (född 1962), skådespelare, manusförfattare och regissör

V
 Viktor Friberg  (född 1950), skådespelare

W
 Wilhelm Friberg (1865–1932), redaktör, författare och idrottsutövare

Fiktiva personer
 Harry Friberg, huvudperson i detektivromaner av Stieg och Ulla Trenter

Källor

Svenska efternamn